A Szombat esti láz a következőket jelenti:
Szombat esti láz, 1977-es amerikai kultuszfilm John Travolta főszereplésével
Szombat esti láz, az RTL Klub táncos showműsora